Открытый чемпионат Таиланда 2012 — 10-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Бангкоке, Таиланд, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 22 по 30 сентября.

Первым сеянным в одиночном турнире был Янко Типсаревич (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ришар Гаске выигрывает 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Жиль Симон уступает 1й финал в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Лу Яньсюнь выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Данай Удомчоке побеждает в своём дебютном финале соревнования основного тура ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2012
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте АТР 
 

Таиланд
Теннис
Сентябрь 2012 года
2012